4766 Малін (4766 Malin) — астероїд головного поясу.

Топонім 

 Малі́н — французька назва міста Мехелен.

 Малін — село в Польщі, у гміні Вішня-Мала Тшебницького повіту Нижньосілезького воєводства.

 Малін — село у повіті Бістріца-Несеуд в Румунії.

Прізвище 
 Малін Олександр Львович ( 1970) — перший заступник Міністра інфраструктури України.

Ім'я 
 Малін Акерман, Малін Марія Акерман ( 1978) — канадська актриса і модель шведського походження.
 Малін Бар'ярд-Юнссон ( 1975) — шведська вершниця, олімпійська медалістка.
 Малін Ек ( 1945) — шведська актриса театру і кіно.
 Малін Сванстрем ( 1980) — шведська плавчиня, олімпійська медалістка.

Див. також 
 Малин (значення)